BKW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Raleigh County Memorial, Beckley (West Virginia), Stati Uniti